station Haren-Noord (lijn 25), een station langs spoorlijn 25 van 1880 tot 1935, vervangen door het station Haren-Noord langs spoorlijn 27 in 1935 en later door station Buda op spoorlijn 25.
 een station langs spoorlijn 27 van 1935 tot 1976, hernoemd naar station Machelen in 1976.